famille
 Famille de Roest d'Alkemade, une famille de noblesse hollandaise devenue belge qui remonte sa filiation au xvie siècle ;

personnalités
 Alexandre Cousebandt d'Alkemade, militaire et un ministre de la Guerre belge ;
 Antoine Roest d'Alkemade, général hollandais du Premier Empire ;
 Kimberly Alkemade, athlète néerlandaise ;
 Leo Alkemade, acteur néerlandais ;
 Nicholas Alkemade, sergent-mitrailleur de la Royal Air Force.

Toponyme 

 Alkemade, ancienne commune néerlandaise, située dans le nord-est de la province de Hollande-Méridionale.

Patronyme néerlandais
Patronyme belge